Wolodymyriwka (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet Wladimirowka/Владимировка) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim
 Wolodymyriwka (Bilohirsk) im Rajon Bilohirsk 
 Wolodymyriwka (Saky) im Rajon Saky 
 Wolodymyriwka (Tschornomorske) im Rajon Tschornomorske 

Oblast Charkiw
 Wolodymyriwka (Krasnohrad) im Rajon Krasnohrad
 Wolodymyriwka (Krasnokutsk) im Rajon Krasnokutsk 
 Wolodymyriwka (Sachnowschtschyna) im Rajon Sachnowschtschyna
 Wolodymyriwka (Kupjansk) im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson
 Wolodymyriwka (Henitschesk) im Rajon Henitschesk
 Wolodymyriwka (Skadowsk) im Rajon Skadowsk
 Wolodymyriwka (Kachowka) im Rajon Kachowka

Oblast Dnipropetrowsk
 Wolodymyriwka (Apostolowe) im Rajon Apostolowe
 Wolodymyriwka (Krynytschky) im Rajon Krynytschky
 Wolodymyriwka (Meschowa) im Rajon Meschowa
 Wolodymyriwka (Pjatychatky) im Rajon Pjatychatky
 Wolodymyriwka (Tomakiwka) im Rajon Tomakiwka
 Wolodymyriwka (Sofijiwka, Mykolajiwka), Landratsgemeinde Mykolajiwka (Sofijiwka) im Rajon Sofijiwka 
 Wolodymyriwka (Sofijiwka, Ordo-Wassyliwka), Landratsgemeinde Ordo-Wassyliwka im Rajon Sofijiwka 

Oblast Donezk
 Wolodymyriwka (Bachmut) im Rajon Bachmut 
 Wolodymyriwka (Pokrowsk) im Rajon Pokrowsk 
 Wolodymyriwka im Rajon Wolnowacha 

Oblast Kiew
 Wolodymyriwka (Bila Zerkwa) im Rajon Bila Zerkwa
 Wolodymyriwka (Taraschtscha) im Rajon Taraschtscha
 Wolodymyriwka (Wolodarka) im Rajon Wolodarka
 Wolodymyriwka (Wyschhorod) im Rajon Wyschhorod

Oblast Kirowohrad
 Wolodymyriwka (Dobrowelytschkiwka) im Rajon Dobrowelytschkiwka
 Wolodymyriwka (Kropywnyzkyj) im Rajon Kropywnyzkyj
 Wolodymyriwka (Kompanijiwka) im Rajon Kompanijiwka
 Wolodymyriwka (Nowoarchanhelsk) im Rajon Nowoarchanhelsk
 Wolodymyriwka (Petrowe) im Rajon Petrowe
 Wolodymyriwka (Snamjanka) im Rajon Snamjanka

Oblast Luhansk
 Wolodymyriwka (Swatowe) im Rajon Swatowe

Oblast Mykolajiw
 Wolodymyriwka (Domaniwka) im Rajon Domaniwka 
 Wolodymyriwka (Domaniwka, Schtschaslywka), Landratsgemeinde Schtschaslywka im Rajon Domaniwka 
 Wolodymyriwka (Baschtanka) im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wolodymyriwka
 Wolodymyriwka (Baschtanka) im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Sofijiwka
 Wolodymyriwka (Otschakiw) im Rajon Otschakiw

Oblast Odessa
 Wolodymyriwka (Bilhorod-Dnistrowskyj) im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Wolodymyriwka (Sachariwka) im Rajon Sachariwka
 Wolodymyriwka (Okny) im Rajon Okny
 Wolodymyriwka (Ljubaschiwka) im Rajon Ljubaschiwka
 Wolodymyriwka (Rosdilna) im Rajon Rosdilna
 Wolodymyriwka (Tarutyne) im Rajon Tarutyne
 Wolodymyriwka (Schyrjajewe) im Rajon Schyrjajewe

Oblast Poltawa
 Wolodymyriwka (Karliwka) im Rajon Karliwka
 Wolodymyriwka (Welyka Bahatschka) im Rajon Welyka Bahatschka

Oblast Sumy
 Wolodymyriwka (Nedryhajliw) im Rajon Nedryhajliw
 Wolodymyriwka (Romny) im Rajon Romny
 Wolodymyriwka (Sumy) im Rajon Sumy
 Wolodymyriwka (Welyka Pyssariwka) im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Saporischschja
 Wolodymyriwka (Wassyliwka) im Rajon Wassyliwka
 Wolodymyriwka (Melitopol, Pryasowske) im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Pryasowske
 Wolodymyriwka (Melitopol, Jakymiwka) im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka
 Wolodymyriwka (Saporischschja) im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr
 Wolodymyriwka (Swjahel, Baraniwka) im Rajon Swjahel, Stadtgemeinde Baraniwka
 Wolodymyriwka (Swjahel, Jemiltschyne) im Rajon Swjahel, Siedlungsgemeinde Jemiltschyne

Oblast Tscherkassy
 Wolodymyriwka (Monastyryschtsche) im Rajon Monastyryschtsche

Oblast Tschernihiw
 Wolodymyriwka (Horodnja) im Rajon Horodnja
 Wolodymyriwka (Nowhorod-Siwerskyj) im Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Wolodymyriwka (Pryluky) im Rajon Pryluky

Oblast Winnyzja
 Wolodymyriwka (Illinzi) im Rajon Illinzi
 Wolodymyriwka (Murowani Kuryliwzi) im Rajon Murowani Kuryliwzi
 Wolodymyriwka (Schmerynka) im Rajon Schmerynka

Oblast Wolyn
 Wolodymyriwka (Wolodymyr) im Rajon Wolodymyr

 ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Wolodymyriwka (Poliske)

Wolodymyriwka () ist der Name folgender Orte in Transnistrien/Moldawien:
 Wolodymyriwka (Rajon Slobozia) (Vladimirovca) im Rajon Slobodzeya in Transnistrien

uk:Володимирівка